Ruchocice – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie grodziskim, w gminie Rakoniewice
 Ruchocice – osada leśna w województwie wielkopolskim, w powiecie grodziskim, w gminie Rakoniewice